BeepCar — онлайн-сервис поиска попутчиков в автомобильных поездках, разработанный Mail.ru Group. Путешествуя вместе, попутчики делят расходы на бензин — в результате поездка обходится дешевле и водителю, и пассажирам. Сервис создан в феврале 2017.

В первую очередь BeepCar предназначен для поездок за город и между городами. Сервис райдшеринга разработан как альтернатива поездам (как пригородным, так и дальнего следования), а также междугородным автобусам.

Сервис не берет комиссию за свои услуги.

В 2018 году компания Mail.ru Group (которой и принадлежит сервис для поездок) продала BeepCar французскому конкуренту BlaBlaCar. Согласно плану, трафик с BeepCar начнет переправляться на BlaBlaCar с осени 2018 года.

Владелец 
С 2018 года сервисом владеет BlaBlaCar.

Функциональность 
BeepCar доступен в виде приложений для iOS и Android, а также в веб-версии. Пользователи регистрируются и авторизуются по номеру мобильного телефона.

Водитель может разместить информацию о планируемой поездке и поиске попутчиков, установив желаемую цену, а пассажир — найти подходящий вариант по маршруту и дате.

При создании поездок сервис рекомендует водителям цену, которую можно установить за этот маршрут. Она рассчитывается исходя из предполагаемого километража и востребованности направления. Водитель может выставить цену ниже рекомендованной и даже снизить ее до нуля. Цена также может превышать рекомендованную, но в рамках установленного сервисом предела.

В профайле пользователь может указать имя, фамилию, пол, дату рождения, электронный адрес, фото, водительский стаж и описание автомобиля, а также любую информацию о себе, которую он считает нужным сообщить.

Безопасность 
Каждый пассажир BeepCar получает от сервиса сертификат «АльфаСтрахования»: страховка действует во время поездки.

В карпулинг-сервисе BeepCar работает система рейтингов: после завершения поездки водитель и пассажир могут выставить друг другу оценки и оставить отзывы. Кроме того, можно оставлять комментарии в том случае, если пассажир отозвал бронирование или водитель отменил поездку. Эти оценки и комментарии доступны всем пользователям.

Если пользователь размещает недостоверную информацию, часто отменяет поездки или бронирования, действие его аккаунта может быть приостановлено.

Примечания

Ссылки 
 

Программное обеспечение для iOS
Программное обеспечение для Android
Транспортные ассоциации
Исчезли в 2018 году
Экономика совместного потребления